Manuel Calvo puede referirse a:

 Manuel Calvo Hernando (1934-2012), periodista y divulgador científico español;
 Manuel Calvo Abad (1934-), pintor español;
 Manuel Calvo Pumpido (1938-2007), empresario y dirigente deportivo español;
 Manuel Calvo Fernández (1942-), boxeador español, campeón de Europa (1968);
 Manuel Calvo Villahoz (1967-), boxeador español, campeón de Europa (2001), hijo del anterior;
 Manuel Calvo, político español del s. XIX, alcalde de Aranjuez (1867);
 Manuel Calvo, actor español del s. XX;
 Manuel Calvo, cineasta español del s. XX.
 Manuel Calvo, político y Contador argentino.